ARA Independencia kan avse:

  – ett slagskepp av Libertad-klass, i tjänst 1893 och utrangerad 1946
  – ett lätt hanagrfartyg av Colossus-klass, tidigare HMS Warrior (R31), i tjänst i argentinska flottan 1959, utrangerad 1970 och skrotad 1971